Río Gallegos da su nombre a varios objetos:
 Río Gallegos, la ciudad en la Patagonia Argentina,
 Río Gallegos (río), el río principal de la zona,
 Cuenca del río Gallegos, la cuenca hidrográfica respectiva,
 Río Gallegos Chico, un afluente del río Gallegos.
 Estación Río Gallegos